Název Černčice má více sídel:
 Černčice (okres Louny) – obec v okrese Louny
 Černčice (okres Náchod) – obec v okrese Náchod
 Černčice (Žalany) – část obce Žalany v okrese Teplice
 Černčice (Petrohrad) – část obce Petrohrad v okrese Louny

Externí odkazy